Klasse R steht für:

 Klasse R, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse R – Ah/C-Böden außer Schwarzerden
 Klasse R, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse R
 Klasse R (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/R #Künstler-Gruppen
 Spektralklasse R, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung
 U-Boot-Klasse R, britische U-Boot-Klasse

Siehe auch:
 R-Klasse